Чурек:
 Чурек - вид хліба.
 Чурек - село в Болгарії (Софійська область).
 Шакер-чурек - борошняні східні солодощі.